Poveda puede referirse a:
La formación vegetal (también escrita con la forma "pobeda", única que recoge el DRAE) en la que predominan los povos o pobos, nombre vulgar de al menos dos especies arbóreas:
Populus alba, pobo albar o álamo blanco (única recogida en el DRAE, como "pobo")
Populus nigra o álamo negro

Topónimo
 Poveda, municipio de la provincia de Ávila, España.
 Poveda de las Cintas, municipio de la provincia de Salamanca, España.
 Poveda de la Obispalía, localidad del municipio de Altarejos, provincia de Cuenca, España.
 Poveda de la Sierra, municipio de la provincia de Guadalajara, España.
 La Póveda de Soria, municipio de la provincia de Soria, España.
 Povedilla, municipio de la provincia de Albacete, España.

 Puede equivaler a Puebla ? Nótese la homofonía.

Apellido
 Poveda (apellido)
 Miguel Poveda, cantaor flamenco español.
 Alfredo Poveda Burbano, militar y político ecuatoriano.
 Pedro Poveda (1874-1936), fundador de la Institución Teresiana.
 Vicente Poveda y Juan (1857-1935), pintor.

Notas